Авл Корне́лий Мамму́ла () — имя нескольких политических деятелей Римской республики: Авл Корнелий Маммула — претор 217 года до н. э.
 Авл Корнелий Маммула — претор 191 года до н. э.